Brda (izvirno ) je opuščeno naselje v Črni gori, ki upravno spada pod občino Budva.

Demografija

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Črni gori

Opuščena naselja Občine Budva